Ceratosporella är ett släkte av svampar. Ceratosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratosporella